Osobe:
Herberstein (plemstvo), dolnjoaustrijska plemićka obitelj
Ivan Ferdinand Josip Herberstein  (Johann Ferdinand Joseph II. Herberstein) (1663. – 1721.), austrijski grof i feldmaršal
Ivan Josip Herberstein  (Johann Joseph Herberstein) (1633. – 1689.), austrijski general i general u Hrvatskoj u Vojnoj krajini
Ivan Žigmund Herberstein  (Sigismund von Herberstein) (1486. – 1566.), austrijski diplomat i povjesničar, carski savjetnik

Naselje:
Veprinac u Hrvatskoj

Građevine:
 nekoliko palača Herberstein